Novo Naselje je lahko:
 Novo naselje, Sežana, del Sežane (Slovenija)
 Novo naselje, Ljubljana, ulica v Ljubljani
Novo Naselje, Bijeljina (Bosna in Hercegovina)
 Novo Naselje, Bugojno (Bosna in Hercegovina)
 Novo Naselje, Konjic (Bosna in Hercegovina)
 Novo Naselje, Visoko (Bosna in Hercegovina)